У́лица Удальцо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Удальцова — улица в Москве.

Украина 
 Улица Удальцова — улица в Донецке.